Viou peut désigner :
 Viou, un roman d’Henri Troyat paru en 1980 ;
 Georgiana Viou;
 Viou, un village du département de Komki-Ipala au Burkina Faso.